Хузин () — татарская фамилия. Известные носители:
 Хузин, Ильвир Ильдарович (род. 1990) — российский бобслеист. 
 Хузин, Магсум Хамитович (род. 1930) — татарский писатель.
 Хузин, Мухаммедгали Равилович (род. 1969) — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Пермского края.
 Хузин, Рамиль Асхатович (1972—1996) — рядовой ВВ МВД, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Хузин, Рустем Агзамович (род. 1972) —  российский футболист и тренер.
 Хузин, Фаяз Шарипович (род. 1951) — советский и российский историк.